Серноводск:

 Серноводск — посёлок (сельского типа) в Сергиевском районе Самарской области, курорт «Сергиевские минеральные воды».
 Серноводск — название железнодорожной станции и существовавшего во времена СССР курорта в селе Серноводское (административный центр Сунженского района Чечни).